Nemula är ett släkte av tvåvingar. Nemula ingår i familjen Neminidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Nemula